Grampian; een plaats in Pennsylvania (Verenigde Staten)
 Grampian Mountains; een gebergteketen in Schotland
 Nationaal park Grampians; een nationaal park in Victoria (Australië) 
 Grampian Television, televisiezender in Schotland
 Grampian (regio), voormalige bestuurlijke eenheid in Schotland